Грушинский сельский совет — входит в состав Первомайского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Грушино.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Грушино
 село Высокое
 село Калиновка
 село Караченцев
 село Кашпуровка
 село Масловка

Ликвидированные населённые пункты 

 село Водяное

Примечания 

Местные советы (Первомайский район)